Bitru puede hacer referencia a:

 Bitru (demonio); o
 Bitru, personaje del folklore de Cataluña (España).